Ольга Фишман:
 Фишман, Ольга Лазаревна (1919—1986) — советский литературовед-синолог и переводчик, педагог.
 Фишман, Ольга Михайловна (род. 1946) — российский этнолог и этнограф, доктор исторических наук.